Masao Maruyama kan avse:

Masao Maruyama (generallöjtnant) (1889–1957), befälhavare i den kejserliga japanska armén under andra världskriget
Masao Maruyama (forskare) (1914–1996), politisk teoretiker och historiker
Masao Maruyama (filmproducent) (född 1941), producent för animeringsföretaget Studio Madhouse